Överintendent kan syfta på:

 Överintendent – chef för ett svenskt statligt ämbetsverk inom administrationen av statens byggnader 1697-1917, se Överintendentsämbetet
 Överintendent (hovintendent) – en titel vid Riksmarskalksämbetet och Kungliga Husgerådskammaren 
 Överintendent – benämning på vissa statliga svenska museichefer, se intendent